UIG (en majuscules) ou Uig est un sigle de trois lettres ou un nom propre qui peut désigner :
 Ouïghour, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 Uig, village d'Écosse situé au fond d'une baie abritée, près de la pointe nord de l'Île de Skye.